Paradise Lost – brytyjska grupa metalowa
 Paradise Lost – album powyższej grupy
 Paradise Lost – album grupy Cirith Ungol
 Paradise Lost – album grupy Symphony X
 Raj utracony (tyt. oryg. Paradise Lost) – poemat filozoficzny Johna Miltona